Музаффар Акпер оглы Нариманов (; ) — азербайджанский революционер, советский партийный и государственный деятель, один и борцов за установление советской власти в Азербайджане, 3-й второй секретарь ЦК АКП(б) (1930).

Биография

Юные годы. Начало революционной деятельности 
Музаффар Нариманов родился 28 июля 1897 года в Тифлисе в азербайджанской семье. Его отец Акпер Алескер оглы Нариманов был кустарем-пуховщиком и приходился двоюродным братом крупного государственного и партийного деятеля Наримана Нариманова.

После Февральской революции 1917 года Музаффар Нариманов был инспектором продовольственного комитета Бакинской губернии. Принимал активное участие в организации отрядов Красной гвардии, вёл революционную пропаганду среди крестьян. В начале апреля 1918 года вступил в организацию «Гуммет».

В 1919 году был одним из организаторов и председателем тайной коммунистической ячейки Бакинского университета. Позже Музаффар Нариманов писал:

Партийная деятельность в Азербайджане и Урале

Начало работы в Азербайджанской ССР 
После установления в Азербайджане советской власти Нариманов занял должность заместителя чрезвычайного комиссара Нухинского уезда и Закатальского округа.

После 1921 года Музаффар Нариманов был избран секретарём Фабричного-заводского районного комитет АКП (б). В 1925 году окончил Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова в Москве. С 1925 по 1927 год был заведующим организационно-распределительным отделом ЦК АКП(б).

Деятельность на Урале 
В октябре 1928 года Нариманов по решению ЦК ВКП (б) был направлен на Урал. До февраля 1929 года работал инструктором Уральского обкома партии в Свердловске.

С февраля 1928 по 1930 год работал первым секретарём Свердловского окружного комитета партии. На Урале Нариманов был избран членом Уральского обкома партии, членом Свердловского окружного комитета  партии и его бюро и членом пленума РК КП(б) гороа Надеждинска. Был избран делегатом от Свердловска на XVI съезде ВКП(б).

5 августа 1930 года был избран вторым секретарём ЦК АКП (б). На этой должности Нариманов работал до ноября 1930 года, после чего снова был направлен на Урал, где работал председателем и заместителем Уральского областного Потребсоюза.

С 23 октября 1932 года по апрель 1933 года учился в Институте красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики в Москве, после чего был направлен ЦК ВКП(б) на партийную работу в Баку. В 1933 году он вернулся в Азербайджан.

Возвращение в Азербайджан и дальнейшая деятельность 
В мае 1933 года был назначен заведующим агитационно-массовым отделом ЦК АКП(б).

В августе 1933 года стал первым секретарём Орджоникидзевского райкома партии. Под руководством Нариманова райком партии и коммунисты Орджоникидзевского района мобилизовали рабочих и инженерно-технический состав района на борьбу за выполнение планов по нефти, за внедрение и освоение новой техники. Только за 1933 год в Орджоникидзевском районе было добыто около 5,2 миллиона тонн нефти, что составило 117,5 % годового плана. План же на 1934 год нефтяники района под руководством Нариманова выполнили досрочно, дав стране почти 4 миллиона тонн нефти.

В январе 1934 года Нариманов был избран членом бюро и секретарём Бакинского комитета АКП(б), членом ЦК и бюро ЦК АКП(б), делегатом с решающим голосом на XVII съезде партии, а также членом ЗКК ВКП(б), оставив пост секретаря Орджоникидзевского райкома партии.

В 1934 году Музаффар Нариманов в составе делегации азербайджанской партийной организации принял участие в работе XVII съезда ВКП(б).

В 1935 году Нариманов был избран третьим секретарём БК АКП(б) по нефти, принимал участие в работе пленумов райкомов партии города Баку. В ноябре 1935 года вместе с Г. Рахмановым и Г. Агавердиевым руководил работой первого общебакинского слёта стахановцев нефти.

В январе 1936 года Музаффар Нариманов был избран вторым секретарём и заведующим отделом партийных кадров Бакинского горкома партии. Вскоре он вошёл в состав комиссии по выработке проекта Конституции Азербайджанской ССР, участвовал в работах Чрезвычайного IX Всеазербайджанского съезда Советов.

В мае 1937 года Нариманов  вновь был избран членом бюро и вторым секретарём БК АКП(б), а в июне этого же года — членом ЦК и бюро ЦК АКП(б).

Репрессия и гибель 

В 1937 году Музаффар Нариманов пал жертвой сталинских репрессий. Так, 3 сентября 1937 года Нариманов был арестован сотрудниками НКВД Азербайджанской ССР. Нариманова обвиняли в том, что он якобы был одним из «руководителей антисоветской троцкистской террористической диверсионно-вредительской организации в Азербайджане», агентом «германской и турецкой разведок, по заданиям которых проводил диверсионно-вредительскую работу и создававший повстанческие отряды и террористические группы». 17 сентября 1937 года Ворошиловским РК АКП(б) был исключён из партии в связи с арестом.

Признать себя виновным Нариманов отказался, после чего в октябре 1937 года был этапирован в Москву, где во всём признался. 21 апреля 1938 года в Москве Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в этот же день. Захоронен в Бутово-Коммунарке, в Московской области.

14 января 1956 года за отсутствием состава преступления Музаффар Нариманов был реабилитирован ВКВС СССР (посмертно). 10 апреля 1956 года был восстановлен в партии Парткомиссией при ЦК КП Азербайджана (посмертно).

Личная жизнь 
 Супруга — Марина Алексеевна;
 Сын — Рауф.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени — за заслуги в развитии азербайджанской нефтяной промышленности, в частности за успешную работу и перевыполнение производственной программы 1933—1934 гг. по нефти (июнь 1935).

Генеалогия

Память 

Одна из улиц города Баку носит имя Музаффара Нариманова.

На стене дома по улице Мясникова (ныне — улица Тарлана Алиярбекова), в котором с 1933 по 1937 год проживал Музаффар Нариманов установлены мемориальные доски на азербайджанском и русском языках в память о Нариманове.

Примечания

Литература 
 
 

Вторые секретари ЦК КП Азербайджана
Коммунисты Азербайджана
Казнённые в 1938 году
Казнённые политики
Революционеры Азербайджана
Реабилитированные в СССР